Une pouge est une monnaie médiévale française.
 En contexte culturel et linguistique français occitan, une pouge est un chemin ou une route en position de crête.

Homonymie